Barreiro kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Barreiro, Belo Horizonte – ett distrikt i Belo Horizontes kommun i den brasilianska delstaten Minas Gerais
 São José do Barreiro (ort), São Paulo,

Portugal 

 Barreiro, Setúbal, 
 Barreiro (freguesia), Setúbal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar